Зе́льдич — єврейське матрономічне прізвище.

Відомі носії 

 Зельдич Леонід Володимирович (*1947) — український музикант. Соліст оркестру Київської оперети. Заслужений артист України (2005).
 Зельдич Ася Давидівна (1928—2008) — художниця декоративного скла. Заслужений художник УРСР (1985).